SÖ kan vara förkortning för

 SÖ – författningssamling för internationella konventioner som Sverige har slutit med andra länder, se Sveriges överenskommelser med främmande makter
 SÖ – förvaltningsmyndighet på skolans område 1920–1991. se Skolöverstyrelsen
 Sö – nummerserie över Södermanland runstenar, se Lista över Södermanlands runinskrifter
 Sö – skånskt uttryck för soppa, se Skånska